«Gabrielli» puede referirse a:

Apellido 
 Gabrielli (Gabrielli di Gubbio), familia originaria de Italia.
 Rodolfo Gabrielli (n/d), político (Partido Justicialista) de Argentina - Ministro del Interior de Argentina (2001-2002).
 Aldo Gabrielli (n/d), lingüista y lexicógrafo de Italia.
 Giuseppe Gabrielli (n/d), profesor y diseñador aeronáutico que trabajó para la Fiat_Avio.
 Enrico Gabrielli (1956-), jurista y profesor de Italia.
 Domenico Gabrielli (1659-1690), compositor y violonchelista de Italia.
 Nicolò Gabrielli (1814-1891), conde Nicolò Gabrielli di Gubbio, barón de Quercit, compositor de Italia.
 Riccardo Gabrielli R. (1975-), director colombiano de las series de televisión.

 Toponimia 
 Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, o más conocido como Aeropuerto Internacional El Plumerillo', da servicio a la Ciudad de Mendoza, en la Provincia de Mendoza (Argentina).